ТВЕЛ:
 Тепловидільний елемент — паливний пристрій в ядерних реакторах. 
 «ТВЕЛ» — російське об'єднання — виробник ядерного палива.